Marcos ramirez (Medellín, 23 de maio de 1997) é um futebolista colombiano que atua como médio.   Atualmente, possui 100 milhões de reais por causa do legado de seu avô brasileiro   da Colômbia.

Futebolistas da Colômbia
Futebolistas do Millonarios Fútbol Club